Stand Up for Love (2005 World Children’s Day Anthem) — сингл з альбому Number 1's (із 2005 року) американського гурту Destiny's Child.

Формати і remix 
 «Stand Up For Love» (Single Edit)
 «Stand Up For Love» (Instrumental)
 «Stand Up For Love» (Acapella)
 «Stand Up For Love» (Junior’s Roxy Remix)
 «Stand Up For Love» (Junior Vasquez Roxy Anthem Remix)
 «Stand Up For Love» (Junior Vasquez Roxy Dub Mix)
 «Stand Up For Love» (Maurice Joshua Nu Anthem Mix)
 «Stand Up For Love» (Maurice Joshua Nu Soul Mix)

Чарти 

Сингли 2005